Луи Винсент Франсуа (; , Лававе-ле-Мин, Франция — , Доннемари-Донтийи, Франция) — французский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, семикратный чемпион Франции (1928, 1930-33, 1935, 1937)

Биография 

Происходил из семьи рудничных рабочих, которая переехала в Париж и стала работать на цементной фабрике. Сам Луи Франсуа работал в парижской полиции, но совмещал эту работу с тренерской и судейской карьерой.

На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе боролся в весовой категории до 56 килограммов (легчайший вес). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. В легчайшем весе борьбу вели 7 борцов.

Луи Франсуа к четвёртому кругу имел четыре штрафных балла и в случае, если бы выигрывал итальянца Марчелло Ниццолу чисто, выходил бы на схватку за золотую медаль. Однако, хоть Франсуа и победил итальянца, но набрал 5 штрафных баллов. Ниццола же остался с четырьмя и в связи с этим продолжил борьбу, завоевав серебряную медаль. Вместе с тем, к четвёртому кругу из турнира выбыли все остальные борцы, поэтому Луи Франсуа заработал бронзовую медаль олимпиады.   

Умер в 1986 году.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Франции по борьбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы легчайшего веса